Франц Ива́нович (Франц Ио́сиф) Ру́прехт (, 1814—1870) — российский ботаник австрийского происхождения.

Основные труды посвящены флоре высших растений различных районов России, систематике злаков, зонтичных, первоцветных, колокольчиковых, водорослям-макрофитам Тихого океана.

Обосновал связь образования чернозёма со степной растительностью, дал классификацию местных флор по их относительной (геологической) древности.

Путь в науке

Ранние годы 
Старший сын интенданта австрийской армии, Рупрехт родился в Фрайбурге (округ Брайсгау), 4 (16) ноября (по другим данным, 1 ноября) 1814 года. Первые годы его детства прошли среди кочевой, походной жизни, ибо он находился при отце, по обязанностям службы сопровождавшем армию, сражавшуюся тогда против Наполеона. Во время кампании умерла его мать, — и отец его, по заключении мира, решил поселиться навсегда в Праге, где женился во второй раз. В 1830 году после окончания гимназии в Праге Рупрехт поступил на медицинский факультет пражского Карлова университета, который окончил в 1836 году.

Но не медицина составляла специальный предмет занятий Рупрехта: уже на студенческой скамье он с увлечением отдавался ботанике, делал экскурсии в Тирольские Альпы и в Богемию, старательно собирая редкие растения для коллекции отца и сына Райхенбахов Flora Germanica exsiccata и составляя себе гербарий образцов богемской флоры (уступленный им впоследствии Казанскому университету). Занятия эти были успешны — уже в 1837 году Рупрехт написал сочинение о топографии и флоре Богемии.

Занимаясь в течение нескольких лет ботаникой, Рупрехт имел случай познакомиться с пражскими специалистами, например, В. Костелецким, графом К. Штернбергом и другими, и вступить в переписку с такими учёными, как Ф. Бауэр, А. Шамиссо, К. Кунт, И. Линк, Х. Неес фон Эзенбек; отношения эти у него образовались со времени предпринятого им путешествия по Германии со специальною целью осмотреть и, по возможности, изучить важнейшие ботанические коллекции. Результатом этих занятий явился серьёзный труд Рупрехта — Опыт общей агростографии (), вышедший в свет в 1838 году. В том же году он защитил диссертацию на степень доктора, причём темой для этого ему послужил разбор двух подсемейств злаковых растений (Просовые и Роттбелиевые). 1 августа 1838 года Рупрехт получил желаемую степень. Ещё перед защитой своей диссертации он познакомился со знаменитым русским специалистом по злакам академиком К. Триниусом, приехавшим в Прагу на собрание германских естествоиспытателей и врачей.

В России 
Триниус оценил способности молодого учёного и предложил ему место хранителя гербария (Ботанического музея) Петербургской академии наук. Вследствие этого Рупрехт, только что начавший врачебную практику в Праге, оставил родину и уехал в Санкт-Петербург, куда прибыл весною 1839 года, а осенью был утверждён в своей новой должности Конференцией Академии. В Петербурге открылось для Рупрехта поле самостоятельной и полезной деятельности. Основанный в 1823 году и устроенный Триниусом при Академии наук Ботанический музей обогатился в сравнительно короткое время не только редкими экземплярами русской флоры, но также обширными коллекциями с образчиками растений из всех частей света; весь этот материал был не обработан и не приведён в порядок. Для систематизации его в Академии было только двое специалистов — сам Триниус и Г. П. Бонгард; первый посвятил себя почти исключительно агростографии, учёная деятельность второго была прервана преждевременной смертью. Таким образом, Рупрехт стал, в сущности, единственным распорядителем музея, и нужно было с его стороны много энергии и любви к делу, чтобы, исполняя трудные и многосложные обязанности хранителя такого обширного ботанического собрания, находить ещё время для трудов научного содержания.

В день своего утверждения в звании хранителя Ботанического музея Рупрехт представил Академии наук подробную монографию о бамбуковых растениях, — труд, над которым он долго и упорно работал ещё в Праге. В 1840 году внимание учёного мира обратило на себя другое, более крупное сочинение Рупрехта о водорослях Тихого океана (, ), — труд тем более ценный, что после Historia fucorum С. Г. Гмелина он явился первой попыткой самостоятельной работы в этой области. Материалом для этого исследования Рупрехта (совместно с А. Ф. Постельсом) послужили растения, собранные в 1826—1829 годах кругосветной экспедицией Ф. П. Литке, впоследствии графа, адмирала и Президента Академии наук. Академия удостоила это сочинение в 1841 году полной Демидовской премии. Эти деньги Рупрехт употребил на путешествие с научной целью по северу европейской части России — в Архангельскую губернию, Малоземельскую тундру (в то время называлась «самоедской») и на остров Колгуев, куда был командирован министром народного просвещения и где пробыл с мая по сентябрь 1841 года. Результатом этого путешествия были привезённые им богатые ботанические коллекции и сочинение, посвящённое обработке их — Flores Samojedorum Cisuralensium (1845). Этот и другой, позднейший труд Рупрехта — Флора Северного Урала (1854), написанный на основании материалов, собранных Уральской экспедицией Русского географического общества, дают полную картину растительной жизни и долгое время были единственными сводками по флоре Русского Севера.

В 1847 году Рупрехт женился на русской немке — Каролине Мейнсгаузен из Риги и перешёл из австрийского подданства в русское; год спустя, 5 февраля 1848 года,, он был назначен адъюнктом Санкт-Петербургской академии наук, 5 ноября 1853 года избран и Высочайше утверждён экстраординарным, а 11 января 1857 года — ординарным академиком. Ещё ранее, в 1850 году, он занял место помощника директора Императорского ботанического сада, которое и сохранял до 1855 года. После смерти директора Ботанического музея К. А. Мейера Рупрехт занял место его в 1855 году); описал по гербарным образцам множество новых для того времени растений Русского Дальнего Востока, а также Аляски.

Параллельно с этим он в 1854—1859 годах состоял профессором ботаники Санкт-Петербургского педагогического института, причём, находя имевшиеся учебники неудовлетворительными, написал пособие к своим лекциям на русском языке, — работу, стоившую ему многих трудов.

В 1853 году Рупрехт, занимаясь изучением флоры Петербургской губернии, предпринял ряд поездок по ней
и даже был командирован с этою целью Академией в 1853 году в Санкт-Петербургский уезд.

После покорения в 1859 году русскими войсками восточной части Кавказа — Дагестана — Академия наук постановила командировать Рупрехта на Кавказ со специальной целью изучения дагестанской флоры. Два лета провел Рупрехт в Дагестане, изучая образцы местной растительности, а затем уехал в Грузию, где занялся исследованием местной флоры, обращая главное внимание на виды экзотических растений. Результаты этого путешествия были очень ценны: кроме богатых и разнообразных ботанических коллекций, собранных им, он привёз описание некоторых мест Дагестана, до тех пор ещё не исследованных и почти неизвестных в то время. Краткое описание результатов своего изучения местной флоры Рупрехт представил ещё в Тифлисе, прочитав доклад в местном Обществе сельского хозяйства. Краткий отчёт о своей командировке Рупрехт представил Академии тотчас по прибытии в Санкт-Петербург; весной того же года он сделал к нему дополнения и в таком виде опубликовал. Параллельно с этим Рупрехт работал над приведением в порядок и систематизацией собранных им материалов, что заняло более года. Самими же важными и серьёзными плодами его полевых трудов явились два сочинения: Barometrischen Höhenstimmungen (1863) и Flora Caucasi (1867); к последнему было издано в 1869 году Прибавление.

Работая над своими коллекциями, Рупрехт в то же время значительную часть своей энергии отдавал исследованиям по ботанике же, но в несколько другой области её. Так, в 1869 году он взял на себя систематизацию образцов азиатской флоры, собранных секретарём Русского географического общества бароном Ф. Р. Остен-Сакеном во время его поездки в Тянь-Шань. В 1863 году Рупрехт ездил в Харьков и Казань с целью осмотра ботанических собраний местных университетов. В 1866 году Рупрехт (одновременно с немецким ботаником А. Гризебахом) впервые применил термин «геоботаника». Словом, Рупрехт, благодаря упорному труду и редкой преданности науке, сумел соединить свои прямые обязанности с серьёзной работой учёного.

Рупрехт занимался исследованием чернозёма и результаты своих работ опубликовал. В 1866 году в работе Рупрехта была доказана невозможность образования чернозёма как водного остатка, была восстановлена исконная народная гипотеза его происхождения, излагавшаяся ещё в середине XVIII столетия Ломоносовым и позже учёными — академиками Петербургской Академии наук <…>; это было общее мнение местных сельских хозяев, всегда допускавших, что чернозём есть продукт гниения наземной растительности. Однако Рупрехт всё ещё не мог объяснить резкую северную и южную границы чернозёма, отсутствие его вне тесной и определённой области. Он должен был признать для этого существование особых геологических условий: чернозём, по его мнению, представляет поверхностное образование древней суши, о которую разбивались волны северного моря, нёсшие ледяные горы — падуны в делювиальное время. Резкая северная граница его есть граница этого древнего континента и создана обычной деятельностью геологических агентов. Чернозём не мог образоваться на юге России, где не наблюдается для него резкой границы и где он постепенно переходит в другие почвы, покрывающие новейшие геологические отложения. Почвы юга России, по мнению Рупрехта, ещё не успели накопить гумус и образовать чернозём благодаря своей молодости; для накопления гумуса необходимы долгие века неизменных климатических условий, благоприятных развитию растительности.

Точный и аккуратный, одарённый сильным аналитическим умом и обладавший выдающейся эрудицией, Рупрехт оставил заметный след в своей любимой специальности.

За свои научные заслуги Рупрехт был избран членом разных учёных обществ: с 1841 года он состоял членом-корреспондентом Королевского Баварского общества в Регенсбурге; с 1849 года — Общества естествоиспытателей «Лотос» в Праге; с 1856 года — Учёного общества в Уппсале; с 1857 года — Императорского Русского географического общества и Комитета по акклиматизации животных и растений при Императорском московском обществе сельского хозяйства; с 1859 года — Вольного экономического Общества и Русского общества садоводства в Санкт-Петербурге; с 1861 года — почётным членом совета Горы-Горецкого земледельческого института; с 1863 года — Эстляндского общества садоводства в Ревеле; с 1868 года — членом Московского общества испытателей природы; с 1869 года — почётным членом Общества естествоиспытателей в Санкт-Петербурге; с 1870 года — Общества естествоиспытателей при Харьковском университете.

Умер Рупрехт 23 июля 1870 года в Петербурге, в чине действительного статского советника; погребён он на Волковом лютеранском кладбище.

Профессор Петербургского университета и действительный член Академии наук А. В. Никитенко (1804—1877) оставил в своём Дневнике такую запись:
25 августа 1870 года, суббота 
На похоронах академика Рупрехта, умершего третьего дня. Он оставил по себе память честного деятеля науки и глубокую нищету с большим семейством.

В честь и память Рупрехта 
Род растений  назван в его честь.

Печатные труды 
 
 
 
 
  — отдельным изданием, СПб., 1839
 
 
 
 
  — отдельное издание под титулом Species graminum stipaceorum, Petrop., 1842
 
 
 
 
 
 
 
 
  — отдельное издание — 1848
  — отдельное издание — 1849
  — отдельное издание — 1849
  — отдельное издание — 1850

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кафанов А. И., Кудряшов В. А., 2005. Классики биогеографии : биобиблиографический указатель.
  в Большой биографической энциклопедии 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Биологи XIX века
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Члены Русского географического общества до 1917 года
Альгологи Российской империи
Лауреаты Демидовской премии
Музейные работники Австрии
Действительные статские советники